Gregers Gram kan syfta på:

* Gregers Gram (1846–1929), norsk statsminister i Stockholm
 Gregers Gram (1917–1944), norsk motståndsman